Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Karin Kschwendt e Rene Simpson che hanno battuto in finale 6–2, 0–6, 6–4 Laura Golarsa e Linda Harvey-Wild.

Teste di serie
n/a
 Laura Golarsa /  Linda Harvey-Wild (finale)
 Silvia Farina /  Nancy Feber (semifinali)
n/a
 Alexia Dechaume-Balleret /  Florencia Labat (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Puerto Rico Open 1995